Naraka je podsvětí či peklo v hinduismu, buddhismu a jainismu. Dále může být:
 Naraka (hinduismus)
 Naraka (buddhismus)
 Naraka (jainismus)

jiné
 Naraka (dynastie)